Mathilde Belgická (* 20. leden 1973, Uccle, Brusel) je jako manželka krále Philippa královnou Belgičanů. Před manželovým nástupem na trůn 21. července 2013 byla známá jako vévodkyně brabantská. Je zároveň první královnou Belgičanů belgického původu.

Životopis 
Je nejstarší z pěti dětí a vyrůstala na zámku Losange ve Villers-la-Bonne-Eau. Vystudovala terapii řečových vad a zároveň získala magisterský titul z psychologie. Její rodina je původně vlámská, žije ve Valonsku. Její otec Patrick, hrabě d'Udekem d'Acoz vykonává krajské funkce jak ve Valonsku, tak Vlámsku. Matkou Mathilde je polská komtesa Anna Komorowská, přes niž má vzdálený příbuzenský vztah k bývalému polskému prezidentu Bronisławu Komorowskému.

Její výběr za manželku prince Filipa, poté co prošla výchovou v obou kulturách, uspokojil rozvášněné komunity a uklidnil veřejné mínění při zásnubách v září 1999.]Sňatek uzavřený francouzsky, vlámsky a německy se uskutečnil 4. prosince 1999 v Katedrále sv. Michala a Guduly uspokojil obě soupeřící komunity.

Ze svazku Filipa a Mathildy se narodily čtyři děti:
 1. Elisabeth Marie Hélène (* 25. 10. 2001 Anderlecht), korunní princezna, následnice trůnu, vévodkyně brabantská
 2. Gabriel Baudouin Charles Maria (* 20. 8. 2003 Anderlecht)
 3. Emmanuel Leopold Guillaume François Maria (* 4. 10. 2005 Anderlecht)
 4. Eléonore Fabiola Victoria Anne Marie (* 16. 4. 2008 Anderlecht)

Tituly a vyznamenání

Fotogalerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 The Belgian Monarchy oficiální stránka //
 

Belgické princezny
Belgické královny
Belgická královská rodina
Členové Řádu Božího hrobu
Lazariáni
Narození v roce 1973
Narození 20. ledna
Narození v Bruselském regionu
Žijící lidé
Ženy
Sasko-kobursko-gothajské princezny
Belgičané polského původu
Dámy velkokříže Řádu Isabely Katolické
Brabantské vévodkyně
Belgičtí šlechtici
Komtuři velkokříže Řádu polární hvězdy
Nositelé velkokříže Řádu za zásluhy Polské republiky
Rytíři velkokříže Řádu Kristova
Rytíři velkokříže Řádu dynastie Oranžsko-Nasavské
Nositelé Velkokříže speciální třídy Záslužného řádu Německa
Nositelé Řádu drahocenné koruny I. třídy
Nositelé velkokříže Řádu čestné legie
Komorowští
Princezny sňatkem